Сергей Александрович Друцкой (1869—1920/2/9) — российский военный юрист.

Происхождение 
Сын статского советника князя Александра Дмитриевича Друцкого (1837 — ?) и Надежды Дмитриевны урожд. Путиловой (1840-е — 1882).

Образование 
Окончил Николаевский кадетский корпус, Александровское военное училище, Александровскую военно-юридическую академию  (1896; по 1-му разряду).

Служба 
Выпущен подпоручиком (старшинство от 09.08.1888) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии 2-му стрелковому батальону. Поручик (старшинство от 09.08.1892). На 29.05.1896 в том же чине — в 3-м гренадерском Перновском полку. Штабс-капитан (чин присвоен 29.05.1896; старшинство от 29.05.1896; за отличные успехи в науках). Кандидат на военно-судную должность (4 г. 9 мес.). Помощник военного прокурора Варшавского военно-окружного суда (10 мес.). Капитан (старшинство от 05.04.1898). Подполковник (старшинство от 14.04.1902).

В 1902 году защитил диссертацию «Причины невменения в военно-уголовном праве».

В 1903 году был назначен экстраординарным профессором на кафедре военно-уголовного права, читая в то же время в Академии курс «Истории русского военного права».

В 1906—1907 годах заведовал в канцелярии Государственной Думы законодательным и финансовым отделами.

В 1909—1917 годах — ординарный профессор военно-уголовного права и истории русского военного законодательства Александровской военно-юридической академии.

С 1913 года — генерал-майор.

С 1918 года служил в Московском народном банке. 

19.10.1920 был арестован ВЧК и заключен в тюрьму в Кисельном переулке. По ходатайству Политического Красного Креста был освобожден.

Авторство 
Публиковал статьи по юридическим и общественным вопросам в газетах и журналах «Варшавский Дневник», «Варшавский Военный Журнал», «Русь», «Право»; в сборниках «После войны», «Помни войну». Сотрудничал с «Военным Голосом», «Словом» и «Политической энциклопедией».

Награды 
 Орден Св. Анны 3-й ст. (1904)
 Орден Св. Станислава 2-й ст. (1909)
 Орден святого Владимира III степени (1913).
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (ВП 22.03.1915; с 01.01.1915)
 Орден Св. Анны 1-й ст. (ВП 30.07.1915)
 Орден Св. Владимира 2-й ст. (ВП 06.12.1916)

Примечания

Литература 
 
 Зарождение добровольческой армии / Составление, научная редакция, предисловие и комментарии д.и.н. С. В. Волкова. — М.: Центрполиграф, 2001. — 638 с. — (Россия забытая и неизвестная). — ISBN 5-227-01023-4
 

Выпускники Николаевского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Генерал-майоры (Российская империя)
Юристы Российской империи
Юристы XX века
Сергей